Селце е умалително от село и може да се отнася за няколко села:

България 
 Селце, област Добрич;
 Селце, област Ловеч;
 Селце, област Стара Загора;

Северна Македония 
 Селце, община Крушево;
 Селце, община Маврово и Ростуше;
 Селце, община Прилеп;
 Селце, община Тетово;
 Селце, община Щип.

 Вижте също
 Селце Кеч, село в община Боговине, Северна Македония;
 Селци, село в община Садово, област Пловдив, България;
 Селци, село в община Струга, Северна Македония.